Poison Ivy puede referirse a:

 Poison Ivy componente del grupo The Cramps.
 Poison Ivy troyano, programa informático malicioso.
 Poison Ivy canción compuesta por el dúo Leiber y Stoller grabada originalmente por The Coasters.
 Poison Ivy canción compuesta por el grupo Jonas Brothers.
 Hiedra Venenosa personaje del cómic Batman.
 Hiedra Venenosa (película)
 Toxicodendron radicans, o hiedra venenosa, una planta de la familia de las Anacardiaceae.